Сен-Канте́н-Фаллав'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 26 км на південний схід від Ліона, 70 км на північний захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1948 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5259,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 Сен-Кантен-Фаллав'є на сайті французького Національного інституту географії

 Сен-Кантен-Фаллав'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-Фаллав'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Кантен-Фаллав'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер